

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
8 gol
 Ermin Šiljak

6 gol

 David Trezeguet

 Sylvain Wiltord

 Thierry Henry

3 gol

 Michalīs Kōnstantinou (1 rig.)
 Zinédine Zidane (1 rig.)

 Haim Revivo

 Michael Mifsud (1 rig.)

2 gol

 Giannakīs Okkas
 Rainer Rauffmann
 Steve Marlet

 Omri Afek
 Pini Balili

 Nastja Čeh
 Zlatko Zahovič (1 rig.)

1 gol

 Giasemakīs Giasoumī
 Stauros Geōrgiou
 Djibril Cissé
 Éric Carrière
 Jean-Alain Boumsong

 Olivier Dacourt
 Patrick Vieira
 Sidney Govou
 Shay Holtzman
 Walid Badir

 David Carabott
 Luke Dimech
 Aleksander Knavs
 Sebastjan Cimirotič

autoreti
 Darren Debono (pro Slovenia)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003